Justin Chatwin (1982 - ), acteur canadien.
 Bruce Charles Chatwin (1940 - 1989), écrivain britannique, auteur notamment de récits de voyages.

Homonymie de patronyme